

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 8 podstawowych
 Augustów – miasto w województwie podlaskim
 Augustów – część miasta Łódź, w delegaturze Widzew-Łódź
 Augustów – część miasta Radom
 Augustów – część miasta Sieniawa
 Augustów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Augustów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Wądroże Wielkie
 Augustów – przysiółek wsi Giebułtów w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Mirsk
 Augustów – część wsi Janinów w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Augustów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica
 Augustów – wieś w woj.. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Augustów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą 
 Augustów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Augustów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala 
 Augustów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki

Inne 
 Augustów – stacja kolejowa w Augustowie, w województwie podlaskim
 Augustów – gmina wiejska w województwie podlaskim

Zobacz też 
 Augustów Port
 Augustowo
 Augustówek
 Sparta Augustów
 Śluza Augustów
 Województwo augustowskie